HMS Duke (1652) - Brits linieschip
 HMS Duke (1682) - Brits linieschip
 HMS Duke (1728) - Brits linieschip
 HMS Duke (1739) - Brits vuurschip
 HMS Duke (1745) - Brits vuurschip
 HMS Duke (1761) - Brits magazijnschip
 HMS Duke (1777) - Brits linieschip
 HMS Duke (basis) - trainingscentrum in Worcestershire